Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2014 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl nejlepší pár světa amerických bratrů Boba a Mika Bryanových.

Deblovou soutěž vyhrála šestá nasazená kanadsko-srbská dvojice Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, když ve finále zdolala bratry Bryanovi po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampióni se tak vrátili do první desítky žebříčku ATP ve čtyřhře, když ve vydání z 12. května 2014 Nestor figuroval na 7. místě a Zimonjićovi patřila 10. příčka.

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (semifinále)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  '''Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2014